Linie 3 steht für:

 Linie 3 (Metro Madrid) der Madrider U-Bahn
 Linie 3 der Moskauer U-Bahn, siehe Arbatsko-Pokrowskaja-Linie
 Linie 3 (Metro Sankt Petersburg) der St. Petersburger U-Bahn

U-Bahn-Linie 3 steht für:

 U-Bahn-Linie U3 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 3 in Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 3 (Hamburg)
 U-Bahn-Linie 3 in München, siehe Stammstrecke 1 (U-Bahn München) #U3
U-Bahn-Linie 3 in Nürnberg, siehe U-Bahn Nürnberg#Linie U3
 Métrolinie 3 (Paris) 
 U-Bahn-Linie U3 (Wien)